La denominación Condado de Forsyth puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Forsyth, condado de Georgia.
 Condado de Forsyth, condado de Carolina del Norte.